Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON Classic Birmingham 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. Juni 2015 stattfand. Acht Spielerinnen und ein Lucky Loser qualifizierten sich für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Birmingham